Сен-Жерме́н-Шассне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 140 км на південний захід від Діжона, 30 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 363,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жермен-Шассне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-Шассне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр